Renault är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Bernard Renault (1836–1904), fransk paleobotanist 
 
 Marcel Renault (1872–1903), fransk industriman och bilförare
 Mary Renault (1905–1983), pseudonym för Mary Challans, engelsk författare av historiska romaner

Franska efternamn